

Persone 
 Ferdinando Bocconi – imprenditore e senatore italiano
 Ettore Bocconi – imprenditore e senatore italiano
 Alessandro Bocconi – avvocato e politico italiano

Altro 
 Bocconi – cognome italiano
 Università commerciale Luigi Bocconi – università italiana con sede a Milano 
 Bocconi – località del comune italiano di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena

Pagine correlate 
 Boccone

Altri progetti